Teror nebo terror může být:

teror
Teror - město na ostrově Gran Canaria 

historie
 Jakobínský teror – období vlády teroru ve Francii během Velké francouzské revoluce
 Bílý teror
 Rudý teror
 Velký teror – politické represe a perzekuce v Sovětském svazu

loď
 HMS Terror – britská loď, ztracená při výpravě kapitána Johna Franklina kolem roku 1846 v kanadských vodách 

právo
teror (trestný čin)

literatura
Velký teror (kniha)

film
 

hudba
 Atari Terror – česká rocková kapela
 Terror On Earth – album německého projektu Gabba Front Berlin
 Terrorcore – hudební styl
 Terror (skladba) – skladba kapely Oi!

informatika
 X-COM: Terror from the Deep – počítačová hra

Související články 
 terorismus
 hrůza, strach